USS Perch kan verwijzen naar 2 schepen bij de Amerikaanse marine die vernoemd zijn naar de Perch (Nederlands: Baars), een vis uit de familie van de echte baarzen.
USS Perch (1936), een Amerikaanse onderzeeboot van de Porpoiseklasse
USS Perch (1944), een Amerikaanse onderzeeboot van de Baloaklasse